TED steht für:
 MOS Technology TED, Microchip, der bei der Commodore-264-Serie verwendet wurde
 TED (Bruchsal), Technologie- und Ökologiedorf in Bruchsal
 TED (Konferenz), Konferenz für Technology, Entertainment, Design 
 TED Notepad, Texteditor für Windows
 TED Spread, Finanzbegriff für Treasury Bill Eurodollar Difference
 TED (Verkehrsverbund), steht für Transport en Département im Département Meurthe-et-Moselle
 TED 52, Straßenbahntyp 
 Tele-Dialog, Abstimmungsverfahren per Telefon
 Television Disc, (veralteter) Typ von Bildplatten
 Tenders Electronic Daily, Online-Dienst der Europäischen Union für die Ausschreibung öffentlicher Aufträge
 theoretische Einnahmedauer, rechnerische Größe in der Arzneimittelverbrauchsforschung
 Flughafen in Thisted,  Dänemark nach dem IATA-Code
 Thrombo-Embolical Deterrent, englisch für „Thromboembolie-Abwehr“
 Transmission Electron Diffraction, Begriff der Elektronenbeugung
 Tunnel End-Point Discovery, IPsec-Konfigurationsmechanismus
 eingetragenes Warenzeichen von Kendall-LTP, USA
 TED (Transferência Eletrônica Disponível) Eilüberweisung in Brasilien
 Bahnhof Edelfingen nach DS 100

Ted steht für:
 Ted (Film), US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2012
 Ted 2 (Film), Fortsetzung aus dem Jahr 2015
 Ted (Name), männlicher englischer Vorname, vor allem die englische Kurzform der Vornamen Edward, Edwin und Theodore (Theodor)
 Ted (Texteditor), Texteditor für Unix/Linux
 Teddy Boy, Kurzwort für eine jugendliche Protestbewegung
 ehemalige US-amerikanische Billigfluggesellschaft, siehe United Airlines

ted steht für:
 Tepo (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektkontinuums Krumen (Dialektkontinuum), Sprache der Krumen (Volk), einer Untergruppe der Grebo (Volk) in Liberia und Elfenbeinküste

Abkürzung